HLTF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 009 амінокислот, а молекулярна маса — 113 929.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, гідролаз, активаторів, геліказ, регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транскрипція, убіквітинування білків, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку, ДНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки